Бетринь () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Бетринь () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Бетринь.
 Бетринь () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мошоая.